Hazleton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hazleton (Indiana)
Hazleton (Iowa)
Hazleton (Pennsylvania)
West Hazleton

Het kan ook verwijzen naar:
Hazleton (ep), een ep van Fuel